Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 1972/1973),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 1973/1974),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 1974/1975),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 1975/1976),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 1976/1977),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2007/2008),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2008/2009),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2009/2010),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2010/2011),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2011/2012),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2012/2013),
 Polscy piłkarze występujący za granicą (sezon 2013/2014).